Nordisch steht für:
 Nordische Länder
 Nordischer Rat
 Nordische Sprachen, siehe Nordgermanische Sprachen
 Ski Nordisch, die Disziplinen Skilanglauf und Skispringen
 „nordische Rasse“, in der Rassenkunde Bezeichnung für eine Unterart der Europiden, siehe Nordide

Siehe auch:
 Nordic
 Nordisk
 Northern